Sticks steht für:

 Sticks (Zeitschrift), eine deutsche Schlagzeug-Zeitschrift 
 Sticks (Pharmazie), ein Gebinde, Sonderfall eines Sachets

Siehe auch:
 Stix
 Stick
 Stick (Schlagzeug), das Werkzeug des Schlagzeugers